Opawica kan syfta på följande platser:

Polen 

 Opawica (vattendrag i Polen), Opole vojvodskap, Powiat głubczycki,

Tjeckien 

 Opawa (vattendrag i Tjeckien), Mähren-Schlesien, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar